

Astronomia 
 Messina Chasmata – canyon su Titania, la maggiore luna di Urano
 1949 Messina – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Messina – comune italiano e capoluogo di provincia della Regione Siciliana
 Musina, in precedenza Messina – comune sudafricano

Persone 
 Alessandro Messina – economista italiano
 Alfredo Messina – politico e manager italiano
 Annie Messina – scrittrice italiana
 Antonello da Messina – pittore italiano
 Assuntela Messina – politica italiana
 Bartolomeo da Messina – traduttore italiano del filosofo greco Aristotele, attivo in Sicilia
 Carlo Messina – banchiere, dirigente d'azienda e accademico italiano, CEO di Intesa Sanpaolo dal 2013
 Chris Messina – attore statunitense
 David Messina – giornalista sportivo italiano
 David Messina – fumettista italiano
 Domenico Messina – arbitro di calcio italiano
 Ettore Messina – allenatore di pallacanestro italiano
 Eufemio da Messina – turmarca della flotta bizantina
 Filippo da Messina – poeta italiano della scuola siciliana di Federico II
 Francesco Messina – scultore italiano
 Fratelli Messina – famiglia mafiosa italo-maltese operante nel Regno Unito
 Gabriele Messina – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Gaetano Messina – avvocato e politico italiano
 Geoffroy Messina – rugbista francese
 Gerlandino Messina – criminale italiano
 Giuseppe Messina – giurista italiano
 Giuseppe Messina – orientalista, gesuita e storico delle religioni italiano
 Guido Messina – ciclista su strada e pistard italiano
 Ignazio Messina – armatore e imprenditore italiano
 Ignazio Messina – politico e avvocato italiano
 Jim Messina – politico statunitense
 Jo Dee Messina – cantante country statunitense
 Leonardo Messina – criminale italiano
 Luca di Messina – abate italiano, fondatore del Monastero basiliano del Santissimo Salvatore
 Manlio Messina – politico italiano
 Maria Messina – scrittrice italiana
 Maria Grazia Morgana Messina, meglio nota col nome d'arte Morgana King – attrice statunitense di origine italiana
 Nico Messina – allenatore di pallacanestro italiano
 Nuccio Messina – giornalista italiano
 Piero Messina – giornalista italiano
 Piero Messina – regista italiano
 Roberto Messina – attore e stuntman italiano
 Rosalia Messina – ex cestista italiana
 Rosario Messina – imprenditore italiano
 Salvatore Messina – giurista, magistrato e docente italiano.
 Sebastiano Messina – giornalista e saggista italiano
 Sergio Messina -– musicista, produttore discografico e autore televisivo italiano
 Tiziana Messina – calciatrice italiana
 Vincenzo Messina – attore italiano
 Vittorio Messina – artista italiano

Altro 
 18ª Divisione di fanteria "Messina" – unità del Regio Esercito durante la seconda guerra mondiale.
 Birra Messina – marchio siciliano di produzione di birra
 A.C.R. Messina – principale società calcistica della città di Messina
 Ignazio Messina & C. – compagnia di navigazione italiana
 Messina – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
  – pirofregata corazzata impostata nell'Arsenale di Castellammare di Stabia nel 1861
 Messina – traghetto ferroviario italiano

Pagine correlate 
Messina Denaro
Messini